Волноваська міська об'єднана територіальна громада — об'єднана територіальна громада в Україні, у Волноваському районі Донецької області. Адміністративний центр — місто Волноваха.

Утворена 17 липня 2020 року.

Населені пункти 
До складу громади входять: місто Волноваха, селище міського типу Донське та 21 село: Благовіщенка, Ближнє, Бугас, Валер'янівка, Василівка, Дмитрівка, Зелений Гай, Іванівка, Кирилівка, Малогнатівка, Новоандріївка, Новоапостолівка, Новогригорівка, Новопавлівка, Новотатарівка, Прохорівка, Рибинське, Свободне, Тарасівка, Трудівське, Трудове.

Примітки 

Громади Волноваського району

засновані в Україні 2020